Hamborg ist:

 plattdeutsch für Hamburg

sowie:

 Hamborg (Wrestedt), Ortsteil von Wrestedt, Niedersachsen
 deutscher Name von Brezovička, Gemeinde der Ostslowakei

Hamborg ist der Familienname von:

 Ellen Petersen (Ellen Hamborg-Petersen) (* 1974), dänische Squashspielerin

 Siehe auch

 Hamburg (Begriffsklärung)
 Hambourg